Supercoppa francese 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa francese 2017 – torneo di pallavolo maschile